Invasion of the Body Snatchers kan verwijzen naar:

Invasion of the Body Snatchers (1956), een sciencefiction/horrorfilm uit 1956.
Invasion of the Body Snatchers (1978), een remake van het origineel uit 1956 met Donald Sutherland.